Štefanovce je název dvou obcí na Slovensku:

 Štefanovce (okres Prešov) – obec v okrese Prešov
 Štefanovce (okres Vranov nad Topľou) – obec v okrese Vranov nad Topľou